Le Sourire (1958), een Franse film uit 1958
 Le Sourire (1994), een Franse film uit 1994
 Le Sourire (tijdschrift), een luchtig Frans tijdschrift met illustraties, uit de periode 1900-1940